Бейца (; «яйце») — талмудичний трактат
 Бейца () — комуна в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Бейца () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративний центр комуни Бейца.
 Бейца () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Лунка.
 Бейца () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративно підпорядковується місту Нучет.
 Бейца () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Теуцій-Мегереуш.
 Бейца () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративно підпорядковується місту Герла.